A kb, KB, kB, Kb szócsoport jelentései:
 kb.: körülbelül
Számítástechnika
 kb: kilobit
 kB: kilobájt
 kb: a billentyűzet (keyboard) angol rövidítése
Fizika
 kB: Boltzmann-állandó
Bankok
 KB Kookmin Bank, Dél-Korea legnagyobb bankja
 Kaupthing Bank, izlandi bank
 Komerční banka, csehországi bank
Cégek
 KB Home, nagy amerikai házépítési vállalat
 KB Toys, amerikai kiskereskedelmi lánc
Lásd még
 OKB
 Központi Bizottság